Охтинские верфи (О́хтинское адмиралте́йство, Петрозавод, завод № 370, предприятие п/я 711) — судостроительное предприятие, основанное Петром I в 1721 году и являвшееся одним из первых центров судостроения на Неве. Завод располагался на Охтинском мысу, образованном слиянием рек Нева и Охта в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, там были созданы вошедшие в историю отечественного мореплавания шлюпы «Камчатка» и «Восток», фрегат «Паллада», строились миноносцы, подводные лодки, большими сериями выпускались морские буксиры. С 1976 года завод производил технологическое оборудование для судостроения, а в 2001 прекратил работу, впоследствии заводские постройки были снесены, на их месте планировалось строительство делового квартала Охта-центр, однако оно не состоялось из-за исторической значимости территории.

История

Основание Охтинских верфей 
На Охтинском мысу, образованном при впадении реки Охты в Неву, в XVII веке располагалась шведская крепость Ниеншанц, которая была отвоёвана у Швеции в ходе Северной войны и срыта в начале XVIII века. На территории Охтинского поселения с 1721 года по инициативе Петра образуются селения плотников и мастеровых людей для судовых работ на Охтинской и Партикулярной верфи. Переселенцев с семьями набирают на Белом Озере, в Вологде, Шуйском городке, Каргополе, Устюге и в Холмогорах (всего около 500 семей), одновременно начинается производство маломерных речных судов – швертботов, «сойм» и «романовок»,  в 1722 году открывается первая судостроительная школа. На берегах Невы и Охты возникают Охтинская и Матросская слобода. Условия поселян были крайне стеснительными: частные работы были запрещены, казённое жалование было недостаточным, рабочий день длился 13 часов и т. д. Позднее императрица Екатерина разрешила устройство на Охте частной верфи; но за недостатком заказов люди продолжали испытывать крайнюю нищету. В 1803 году охтяне были освобождены от обязательной казённой работы и переведены на определённый оброк с тем, чтобы на оброчную сумму морское министерство нанимало для работ в адмиралтейство вольных мастеровых. Охтинские корабельные мастеровые оставались, однако, собственностью, морского ведомства до середины 1858 года, когда Высочайшим указом они были отпущены на волю.

В 1738 году на верфи шло строительство эллингов, в котором принимали участие И. К. Коробов и С. И. Чевакинский.

На Охтинской верфи строили относительно небольшие военные гребные и парусные суда, в 1725 году мастером В. Соловьёвым были построены первые два галиота, одними из крупнейших были парусные галиоты «Гусь», «Чепура», «Утка» и «Чайка», выполненные по проекту корабельного мастера А. И. Мелихова в 1790—1793 годы.

Охтинская адмиралтейская верфь 
В XIX веке на выгодное расположение Охтинской верфи для развития крупного фрегатного судостроения обратил внимание вице-адмирал П. В. Чичагов, о чём он сообщил в докладной записке, одобренной лично императором Александром I. В 1806 году верфь была выкуплена Морским ведомством, став на казённое обеспечение С-Петербургского адмиралтейства, был утверждён проект пяти новых фрегатских эллингов, которые строились в период 1809—1814 годов. При Николае I были построены судо-ремонтные мастерские и два просторных элинга, которые просуществовали до начала XX века. Размеры эллингов достигали от 95 до 101,8 метра в длину и 23 метра в ширину. Начинается бурный подъём судостроения.

Управляющие Охтинской верфью:
 1812-1821 г. — Орловский Пётр Герасимович, помощник генерал-интенданта, за время его пребывания в должности построено около 40 судов.
 1821-1824 г. — Попов Александр Андреевич, за время его пребывания в должности построено 18 судов.
 1833-1836 г. — Валронт Александр Степанович, генерал-майор.
 1836-1847 г. — Кишкин Михаил Михаилович, генерал-майор.
 1847-1859 г. — Волков Иван Григорьевич, генерал-майор.
 1863-1867 г. — Миллер Александр Карлович, генерал-майор.

Парусное судостроение 
С 1809 года на протяжении 24 лет сооружением верфи и постройкой судов руководит опытный корабельный мастер В. Ф. Стоке. В 1811 году с охтинских стапелей сходит 16-пушечный люгер «Стрела», в 1812 году — первый парусный 32-пушечный фрегат «Полукс». С 1821 года на верфи начал работать известный русский кораблестроитель А. А. Попов. В 1826 году спущен на воду 74-пушечный корабль «Александр Невский», численность рабочих Охтинского адмиралтейства к 1828 году достигло 1200 человек, оно стало давать флоту до 8 крупных парусных судов в год и вскоре завоевало высокий авторитет среди мореплавателей, суда отличались высокими качествами, надёжностью и хорошими условиями для экипажа. Каждый третий русский корабль, совершивший кругосветное плавание в первой половине XIX века, был построен на Охтинской верфи, некоторые корабли, сошедшие с его стапелей, вошли в историю отечественного мореплавания и военного флота. Это шлюп «Восток», открывший Антарктиду, шлюпы «Камчатка», «Открытие», «Аполлон», «Предприятие», бриги «Сенявин», «Моллер», участвовавшие в кругосветных плаваниях В. М. Головнина, М. Н. Васильева, С. П. Хрущёва, О. Е. Коцебу, Ф. П. Литке, М. Н. Станюковича, парусный транспорт «Кроткий» Ф. П. Врангеля и Л. А. Гагемейстера, совершивший кругосветное плавание дважды. Фрегат «Паллада», построенный под руководством В. Ф. Стоке и спущенный на воду в 1832 году, стал одним из красивейших кораблей своего времени. В этом же году управляющим Охтинского адмиралтейства был назначен известный кораблестроитель Иван Афанасьевич Амосов.

Начало 1830-х стало периодом наивысшего подъёма парусного судостроения на Охте, ежегодно со стапелей сходило до 8 крупных кораблей.

До 1845 года было построено 28 больших и 19 малых военных судов.

Паровое судостроение 
В 1827 году, на верфи был заложен первый колёсный пароход «Опыт» который имел 40-сильную паровую машину, в 1828 году появились однотипные ему 33-метровые пароходы «Нева» и «Охта», построенные по чертежам К. А. Глазырина.

Подъём парового судостроения начался в 40-е годы XIX века. Наиболее значимыми проектами этого периода стали:
 1839 год. Паровой военный корабль «Скорый», один из первых в России.
 1844 год. Колёсный пароходо-фрегат «Грозящий» с машиной 400 л. с., первое судно в классе пароходо-фрегатов.
 1848 год. Первый русский винтовой фрегат «Архимед» с машиной 300 л. с.
 1850 год. Колёсный пароход «Граф Вронченко».
 1853—1854 годы. Переоборудованы под 450-сильную паровую машину и гребной винт линейные парусные корабли 1830-х годов постройки — 84-пушечный «Выборг», ставший первым линейным российским паровым кораблём, совершившим плавание вокруг Европы, и 74-пушечный «Константин».
 1855 год. Строится серия из 17 паровых канонерских лодок типа «Забияка» под руководством капитана Карповского и поручика Иващенко.
 1856 год. Строится серия из 14 винтовых паровых корветов типа «Рында», водоизмещением 900 тонн, которые составили на тот период ядро быстроходного парового крейсерского флота.

Во второй половине XIX века в судостроении значительную роль стало играть железо, Охтинское адмиралтейство постепенно уступает своё первенство Новому адмиралтейству, а в 1860-х годах совсем отступает на второй план. Последний крупный военный корабль «Яхонт», был спущен на воду в 1862 году; с тех пор там было сооружено несколько канонерских лодок и портовых судов.

В 1873—1882 годах верфь являлась частью Невского машиностроительного завода. Осенью 1878 года под руководством адмирала А. А. Попова на заводе было экстренно построены 20 миноносок, также строились крупные клиперы «Разбойник» и «Вестник».

8 августа 1882 года на Охтинском заводе изобретатель Огнеслав Костович начал строительство уникального дирижабля «Россия» собственной разработки, однако по причине недостатка средств и давления кредиторов оно прекратилось в 1890 году.

В таблицу не включены другие классы кораблей — бриг, шлюп, шхуна, пароход и др.

Исследовательские суда 
 1817 — Шлюп «Камчатка», на котором в 1817—1819 гг. совершила кругосветное плавание экспедиция В. М. Головнина.
 1818 — «Восток», трёхмачтовый парусный военный шлюп, флагманский корабль первой русской антарктической экспедиции Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, которая впервые в истории подошла к шельфовым ледникам Антарктиды.
 1826 — «Александр Невский», линейный корабль, прославившийся в Наваринском морском сражении 1827 года.
 1832 — «Паллада», фрегат первым командиром которого был П. С. Нахимов. Книга "Фрегат «Паллада»" была составлена И. А. Гончаровым на основе путевых заметок, написанных им во время экспедиции на этом корабле.
 1848 — «Архимед», первый русский винтовой фрегат.
 шлюп «Открытие» экспедиции М. Н. Васильева  
 шлюп «Апполон» экспедиции С. П. Хрущова
 шлюп «Предприятие» экспедиции О. Е. Коцебу  
 бриг «Моллер» экспедиции М. Н. Станюковича 
 шлюп «Сенявин» экспедиции Ф. П. Литке.

Завод Крейтона 

В 1896 году Охтинская верфь была сдана в безвозмездную аренду на 35 лет акционерному обществу «В. Крейтонъ и Ко.» с обязательством переоборудовать завод и оставить по истечения срока аренды все постройки в пользу морского ведомства. Судостроительный завод Вильгельма Крейтона, в просторечии Завод Крейтона,  был филиалом отделения той же фирмы в Або, основанный в 1842 году и построившей для России несколько миноносных крейсеров и транспортов.

На охтинской верфи завода Крейтона в начале XX века была изготовлена серия миноносцев типа «Сокол» для Черноморского флота: «Строгий», «Сметливый», «Свирепый» и «Стремительный». Кроме этого было создано пять кораблей для Сибирской флотилии: «Твердый», «Тревожный», «Точный», «Инженер-механик Анастасов», «Лейтенант Малеев».

С сентября 1905 года завод начал строительство 4-х больших подводных лодок водоизмещением 400 т системы С. Лэка: «Кайман», «Аллигатор», «Дракон» и «Крокодил», которые стали первыми в русском флоте лодками крейсерского класса, хотя из за проблем с проектом и сложных взаимоотношений изобретателя с администрацией завода сдача лодок была просрочена более чем на 2 года и контракт был расторгнут. Достройка лодок проводилась своими силами со значительными корректировками проекта. Помимо этого было изготовлено несколько судов с нефтяными двигателями для целей минного заграждения, "водолей", плавучий маяк и другие суда специального назначения, а также успешно производился ремонт миноносцев Балтийского моря.

Одним из сохранившихся судов этой эпохи является винтовая яхта «Красный вымпел» 1910 года, пришвартованная у Корабельной набережной Владивостока и являющаяся кораблём-музеем.

Петрозавод 
В 1913 году, вследствие отсутствия заказов и неудавшейся конкуренции на участие в постройке миноносцев малой судостроительной программы, верфь постигло банкротство, и он вновь перешёл в ведение государства, получив название «Петрозавод». До 1930-х годов завод специализировался на выпуске артиллерийских снарядов.

Революционное движение 
Забастовочное движение на заводе активизировалось в период первой русской революции 1905 года. В это время здесь возникли конспиративные кружки, «Петрозавод» участвовал во всеобщих стачках с требованиями улучшения условий труда и признании рабочих представителей. В 1914 году возникла первая партийная организация под руководством судосборщика П. Судакова. В период революционных событий 1917—1918 годов на заводе находился штаб Охтинской революционной дружины.

Судостроение в СССР 
В конце 1920-х — начале 1930-х годов находился в ведении петрозаводского Онежского завода. До Великой Отечественной войны на заводе строились несамоходные суда, буксиры, пассажирские катера и теплоходы, плавмастерские.

В августе 1931 года «Петрозавод» перешёл в ведение Всесоюзного объединения судостроительной промышленности «Судоверфь», начинается постепенная специализация производства на выпуске буксирных судов. С конца 1931 года началось крупносерийное строительство озёрно-речных паровых буксиров проекта 129 (тип «Ижорец», Речсудопроект ЦКБ-51) мощностью 200 л. с., с середины 1930-х выпускались буксиры в 400 л. с. Многие из них во время войны были переоборудованы в тральщики. В этот же период была внедрена электросварка, первая цельносварная баржа грузоподъёмностью 175 т. сошла на воду в 1934 г

Период Великой Отечественной войны 
Перед войной завод получил обозначение «Государственный завод №370». С первых дней войны завод приступил к производству оборонной продукции, началось переоборудование буксиров в тральщики, ремонт и срочная достройка заложенных до войны кораблей для Балтийского флота, большое количество петрозаводцев вступило в народное ополчение. На буксиры устанавливались орудия, вооружение, траловые устройства, радиостанции, оборудовались помещения команды и трюмы для боеприпасов. 6 переоборудованных в тральщики буксиров ТЩ-31, ТЩ-33, ТЩ-38, ТЩ-20, ТЩ-71 и ТЩ-102 вступили в строй к 1 июля 1941 года. В августе началось крупносерийное производство пехотных мин МШ-50, с августа по декабрь их было выпущено более 76 000 шт. В это же время завод поставил около 1500 фугасных и 1000 зажигательных авиабомб, десятки и сотни тысяч деталей для пушек, ручных гранат, 3,5 тысячи корпусов снарядов реактивных установок, изготавливалась оснастка для производства авиационных моторов.

В сентябре 1941 года «Петрозавод» вместе с Ленинградом оказался в кольце блокады. Военный Совет Ленинградского фронта поставил заводу задачу к началу навигации 1942 года отремонтировать и переоборудовать корабли, получившие повреждения. В конце декабря к стенке завода для проведения восстановительного ремонта и модернизации с учётом боевого опыта встали 6 базовых тральщиков. Однако тяжёлые условия первой блокадной зимы резко осложнили ситуацию, от голода и лишений погибли или были не в состоянии работать многие квалифицированные специалисты, прекратилась подача электроэнергии. На заводе был организован стационар с усиленным питанием для ослабевших и общежитие для рабочих, проживающих далеко. В январе 1942 года на ремонте кораблей работало только 13 человек, в феврале — 50, к середине апреля 235 человек, кроме того в ремонтных работах участвовали и команды кораблей. Для обеспечения производства электроэнергией и сжатым воздухом использовались корабельные дизель-генераторы и компрессоры, при ремонте подводной части применялись самодельные кессоны из подручных материалов, винторулевые комплексы ремонтировались путём поднятия при помощи береговой стрелы кормовой оконечности корабля с затопленными носовыми отсеками.

Весной 1942 года ледовая дорога жизни по Ладожскому озеру стала разрушаться и возникла угроза прекращения снабжения Ленинграда. В мае, за несколько суток работы, инженеры Петрозавода Б. С. Стебаков, М. П. Цветков, Б. В. Плисов, М. А. Крылов, А. Б. Маньковский и др. разработали проект 15-тонного тендера, в период с 7 по 27 мая, в ходе которого конструкторы и технологи сами работали сборщиками и монтажниками, было налажено их производство. Тендеры хорошо зарекомендовали себя в боевых и транспортных операциях не только на Ладоге, но и на Чудском озере, Балтике и Чёрном море. К августу 1942 года было отремонтировано более 40 кораблей (8 БТЩ, 3 СКР, 21 ТЩ, 4 сетевых заградителя, 4 БК и др.), построено 15 тендеров и 7 плашкоутов, 2 плавмастерских, изготовлено 100 облегчённых тральных лебёдок (всего выпущено более 600 шт), было освоено производство противотанковых авиабомб и инерционных звеньев для аэростатов заграждения. В 1942 году был выполнен текущий и средний ремонт на 25 боевых кораблях, в том числе на трёх БТЩ, сторожевых кораблях «Туча» и «Буря», на сетевых и минных заградителях, к ноябрю 1942 года на заводе был достроен и сдан флоту головной турбинный тральщик «Владимир Полухин», второй тральщик этого типа — «Василий Громов» был сдан 29 сентября 1943 года.

В 1943 году «Петрозавод» начал поточное производства тральщиков-«стотонников» (малый тральщик МТ-1, проекта 253-Л), первый из них был заложен 8 августа 1943 года (4 июня 1944 года на нём поднят флаг ВМФ СССР), с этого времени в производстве постоянно находилось от 4 до 8 кораблей этого типа. На Петровском острове, вблизи фабрики «Канат», была организована выездная ремонтная база срочного ремонта боевых кораблей. В 1944 году, помимо выпуска малых тральщиков, вёлся ремонт крупных кораблей — эсминца «Сторожевой», СКР «Конструктор», шла достройка тральщика «Мина», были оборудованы две большие плавмастерские водоизмещением 1135 тонн.

Всего за годы войны «Петрозавод» построил и сдал флоту 46 судов (из них 19 крупных боевых кораблей), отремонтировал более 80 кораблей, выпустил большое количество боеприпасов и другой техники..

Послевоенное время 
После окончания войны развернулись работы по перестройке судостроительной промышленности СССР. Центральным научно-исследовательским институтом судостроения (ЦНИИ-138) были разработаны принципы специализации судостроительных заводов на определённых типах продукции с рациональным сокращением типоразмеров выпускаемых судов, это позволяло уменьшить сроки и стоимость строительства а также упрощало дальнейшую эксплуатацию и ремонт. «Петрозавод» специализировался на выпуске буксиров, в послевоенные годы там был создан комплекс для их крупносерийной поточно-позиционной постройки.

В 1948 году со стапелей сошёл первый буксир новой серии проекта 730, тип «Аян» (главный конструктор П. И. Халимович, ЦКБ-32 «Балтсудопроект»), оснащённый паровой машиной ПМ-2 мощностью 500 л. с. «Аян» ставший последним типом серийных советских буксирных пароходов. В то же время производство буксиров «Аян» с 1950 года уже шло поточно-позиционным методом из укрупнённых секций и блоков, это была одна из первых поточных линий в отечественном судостроении.

В 1959—1968 годы выпускались многоцелевые дизель-электрические морские буксиры типа МБ (проект 733) мощностью 2000 л. с., которые использовались также как небольшие спасательные, пассажирские и сторожевые корабли. Было выпущено несколько десятков судов этого типа. В этот же период серийно выпускались морские водолазные боты проекта 522 (ЦКБ-19) водоизмещением 115 тонн.

В начале 1960 года завод разработал и начал выпуск морских рейдовых буксиров проекта 737П мощностью 600 л. с. (тип «Марс», БК-600, ЦКБ-370). «Марс» стал первым в стране буксиром с двумя крыльчатыми движителями расположенными в носовой части, это позволило обеспечить высокую манёвренность и неопрокидываемость на всех режимах работы. Проект 737П и его модификации 737К, 737Л, 737М выпускались на «Петрозаводе» до середины 1970-х. Причём проект 737М «Передовик», производство которого началось в 1973 году, имел 2 дизеля по 450 л. с. и относился к классу БК-900.

В 1962 году начался выпуск портовых буксиров-кантовщиков проекта 498 мощностью 1200 л. с. (тип «Сатурн», БК-1200, ЦКБ-370, главные конструкторы Е. С. Васильев, Г. Ф. Андреев). Этот буксир усиленного ледового класса с двумя ВРШ в поворотных насадках также стал принципиально новым типом в отечественном судостроении, заслужил высокую оценку эксплуатационников и серийно выпускался на «Петрозаводе» до середины 1970-х, затем производство было перенесено на Гороховецкий ССЗ. Проект без принципиальных изменений производился более 30 лет, всего, на обоих заводах, было построено около 350 судов этого типа.

В 1976 году «Петрозавод» стал частью научно-произвоодственного объединения «Ритм», в которое вошли также ЦНИИТС и судостроительный завод «Пелла». Производство было специализировано на изготовлении технологического, в первую очередь комплексного сборочно-сварочного, оборудования для судостроения. В связи с постепенным расширением Ленинграда предприятие оказалось в центре города. Последующее строительство новых производственных корпусов по изготовлению машиностроительной продукции отрезало его территорию от Невы, вдоль реки прошла автомагистраль.

Современный период 
В 1994 году ОАО «Петрозавод» учредило дочернее предприятие «Охтинская верфь» в г. Шлиссельбург, на территории Невского судостроительно-судоремонтного завода, специализируещееся на производстве скоростных моторных катеров и яхт — как прогулочных и рыбацких, так и используемых в МЧС России. 

В ходе приватизации Петрозавод был преобразован в акционерное общество открытого типа, затем, в результате общего кризиса экономики не смог расплатиться с долгами и был объявлен банкротом актом № 46 Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) от 14.04.1995.
С 2001 года завод не функционирует, территория и строения была приобретена (по другим данным получена в аренду) «Газпромом» в декабре 2004 года. 15 ноября 2005 года ОАО «Газпром» и правительство города подписали соглашение, по которому на месте завода Санкт-Петербург должен построить для «Газпрома» деловой комплекс «Охта-центр», состоящий из офисных зданий общей площадью 300 тысяч м². Доминантой центра планировался небоскрёб, выполненный по проекту фирмы RMJM London limited высотой 396 м. Снос заводских зданий, которые проводила компания Caterpillar, начался в конце апреля 2007 года, последний заводской корпус был снесён 21 сентября 2007 года.

В ходе охранно-спасательных археологических работ, ведущихся на территории в 2006—2009 годы Санкт-Петербургской археологической экспедицией и Институтом истории материальной культуры (ИИМК) под руководством П. Е. Сорокина, на Охтенском мысу, длительное время являвшемся территорией соперничества между Швецией и Новгородской республикой,а затем Россией, под фундаментами Петрозавода были обнаружены уникальные для Северо-Восточной Европы фортификационные сооружения и поселения разных эпох, от XVII века до позднего неолита:
 Шведские крепости Ландскрона и Ниеншанц XIV и XVII веков
 Поселение Невское Устье с кладбищем XV—XVII веков
 Мысовое городище XIII века
 Неолитическая стоянка 5-тысячелетней давности, состоящая из 40 сооружений.
Толщина культурного слоя достигала 5 метров. Так как здания Петрозавода не имели больших подвалов и глубоких фундаментов, а относительно влажный грунт длительное время предохранял органику от гниения, сохранность деревянных конструкций, украшений и предметов быта оказалась очень хорошей. На основании раскопок археологи отказали в разрешении на застройку территории, в результате чего руководитель экспедиции Пётр Сорокин был отстранён от работ, разразился скандал и строительство «Охта-центра» было перенесено в Лахту.

В настоящее время обустройство археологических памятников Охтинского мыса не проводится, Министерство культуры Российской Федерации отказалось поставить объект раскопок под охрану и включить его в реестр объектов культурного наследия. Согласно японскому проекту 2021 года, компания «Газпром нефть» планирует построить на территория Охтинского мыса общественно-деловой комплекс «Хрустальный корабль», где разместится музей археологии, исторический парк и другие общественные пространства.

Примечания

Литература 
 Дмитриев Н. И. Судостроительные заводы и судостроение в России, и за границей — СПб, тип. Морского министерства — 1909 г. 
 
 
 Крепость Ниеншанц — Охтинская верфь — «Петрозавод» // Архитектурный сайт Санкт-Петербурга Citywalls

Ссылки 
 Верфь на карте Санкт-Петербурга 1821 года А. Максимовича
 Верфь на карте 1904 года 
 АО «Петрозавод» на сайте Водный транспорт

Появились в 1721 году в России
Адмиралтейства Российской империи
Верфи Российской империи
Верфи России
Исторические предприятия России
Судостроительные предприятия Санкт-Петербурга
Снесённые здания и сооружения Санкт-Петербурга